Donald Cerrone (1983) – lottatore di arti marziali miste e thaiboxer statunitense
 Marc Cerrone, comunemente noto come Cerrone (1952) – musicista e produttore discografico francese
 Mike Cerrone (1957) – attore e sceneggiatore statunitense
 Pascal Cerrone (1981) – calciatore svizzero, di ruolo difensore

Pagine correlate
 Cerroni